

Onomastica
Egidio – nome proprio di persona italiano maschile

Letteratura
Egidio – personaggio de I promessi sposi

Persone
Egidio – generale romano
Egidio – monaco, eremita e santo francese